A Divisão de Operações Especiais (DOE), é uma divisão brasileira, subordinada ao Departamento de Atividades Especiais (DEPATE), e faz parte da estrutura da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF). Tem como missão apoiar todas as delegacias do Distrito Federal em operações de alto risco atuando também em gerenciamento de crises, resgate de reféns com ou sem explosivos e entradas táticas para cumprimento de mandado de prisão. Para tanto utiliza armamento de ponta e táticas especiais para cada caso.

Histórico 
A Divisão de Operações Especiais (DOE), foi criada através do Decreto n.º 11257, de 16 de setembro de 1988, que alterou as denominações de Unidades Orgânicas da Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal, substituindo o extinto Grupamento de Operações Especiais (GOE).
Além de alterar a denominação do GOE, que era um órgão diretivo-executivo subordinado diretamente à Coordenação de Informações, Planejamento e Operações – CIPO da Secretaria de Segurança Pública, o referido decreto transferiu sua subordinação direta para a Polícia Civil do Distrito Federal.
Através do advento da Lei n.º2.835 de 13.12.2001, que promoveu a reestruturação da PCDF, a DOE, que até então era diretamente subordinada à Direção da PCDF, passou a ser gerida pelo Departamento de Atividades Especiais (DEPATE).

Atribuições 
A DOE é uma unidade de recursos especiais e tem por atribuição básica prestar auxílio às autoridades policiais e seus agentes no desempenho das missões de polícia judiciária afetas à Polícia Civil.

Esse auxílio normalmente se dá quando essas autoridades e agentes tenham que desenvolver atividades que, por sua complexidade, não possam ou não tenham recursos materiais adequados para realizar. Cabe ao DOE, as atividades de policiamento preventivo especializado.

As atribuições específicas da DOE são:

 I - Planejar, coordenar e executar as atividades da Polícia Civil do Distrito Federal que exijam o controle e a resolução de situações policiais críticas e de alto risco e complexidade;
 II - Executar operações e missões especiais desenvolvidas, planejadas e coordenadas pelo Departamento de Atividades Especiais da Polícia Civil do Distrito Federal;
 III - Prestar apoio, quando solicitado, às demais unidades da Polícia Civil do Distrito Federal, no âmbito das suas atribuições;
 IV - Executar atividades de segurança das instalações e do patrimônio das unidades orgânicas do Governo do Distrito Federal, quando solicitado, sempre que estas estejam ameaçadas de invasão, depredação ou qualquer outra conduta que ponha em risco essa segurança, garantindo a manutenção ou restauração do seu normal funcionamento;
 V - Prestar apoio a policial civil do Distrito Federal que esteja em situação justificável de risco e grave ameaça;
 VI - Prestar apoio à Divisão de Controle e Custódia de Presos do Departamento de Polícia Especializada, às Delegacias de Polícia Circunscricionais e ao Sistema Penitenciário, visando à prevenção, repressão à fuga, recaptura de presos e a restauração da ordem interna e proteção dos equipamentos e instalações;
 VII - Prestar apoio nas escoltas de presos em deslocamentos diversos, cabendo ao seu Diretor, a avaliação técnica da necessidade do apoio solicitado;
 VIII - Executar, por determinação do Diretor desta Divisão ou de autoridade superior competente, atividades relacionadas à proteção e segurança de pessoas que estejam em situação de risco;
 IX - Articular-se com outros órgãos policiais objetivando o aperfeiçoamento dos métodos, técnicas e táticas aplicadas no exercício de suas funções específicas;
 X - Administrar e executar as atividades ligadas ao treinamento e utilização de cães no âmbito da Polícia Civil do Distrito Federal;
 XI - Coordenar os atos necessários aos cerimoniais fúnebres de Policiais Civis mortos em serviço;
 XII - Executar outras atividades que se enquadrem no âmbito de suas atribuições;

Estrutura e composição da DOE 

A DOE tem o seguinte organograma:

-Seção de Operações Especiais I - SOE I
-Seção de Operações Especiais II - SOE II
-Seção de Operações Especiais III - SOE III
-Seção de Operações Especiais IV - SOE IV
-Seção de Segurança de Dignitários e Proteção a Pessoas - SSDPP
-Seção de Operações e Resgate - SOR
-Seção de Instrução - SI
-Seção de Cinofilia - SC
-Seção de Gerenciamento de Crises - SGC
-Seção de Apoio Administrativo, Estatística e Informática - SAAEI

Atividades 
O grupo possui uma base operacional localizada na área central de Brasília, onde há toda a infraestrutura necessária para os policiais civis poderem realizar suas missões e treinamentos.

A base possui uma academia de ginástica e artes marciais, torre para uso de rapel, local para treinamento de CQB (close quarters battle ou combate em ambientes confinados), salas de instruções, de reuniões, alojamento, oficina para manutenção de armamento e estacionamento.

Nesse local, os policiais realizam treinamento de condicionamento físico e de defesa pessoal, com ênfase em artes marciais como o Boxe e o Jiu jitsu. Também realizam treinamento de abordagem a veículos, uso de armamentos menos letais e outras que visem aprimorar a capacitação dos policiais integrantes do grupo.

Na base ainda existe um estande de tiro.

Frequentemente são realizados intercâmbios e cursos em diversas e renomadas instituições nacionais, como: TEES, CTT/CBC, CORE/PCERJ, e ainda estrangeiras, como o GEO da Espanha, SWAT of Beaumunt Police Departament/Texas/USA.

Os policiais da DOE estão habilitados em defesa pessoal, combate em ambientes confinados, patrulhamento e deslocamento em áreas de alto risco, gerenciamento de crises, especialização em explosivos, rapel tático, tiro de comprometimento, e outras atividades de operações especiais.

Muitos já trabalharam em outras unidades táticas e alguns inclusive já serviram por anos às Forças Armadas brasileiras.

O breve da DOE 
É formado por um escudo com fundo verde e preto contendo a forma geográfica do Distrito Federal onde sobrevoa uma Águia.

Armamento 
Por ser uma unidade de recursos e operações especiais, os policiais civis da DOE têm a sua disposição armamento diferenciado de outras unidades da Polícia Civil, como por exemplo:

 Fuzis e Carabinas
  Bushmaster M4 Type Carbine.
  IMBEL M964 (FN FAL) ou M964A1 (ParaFAL) calibre 7,62 mm NATO
  Taurus CT 30 calibre .30 carbine
 Submetralhadoras
  Taurus MT 40 calibre .40 S&W
 Espingardas
  Mossberg 500A Pump-Action 12 ga.
  Benelli M3T 12 ga.
  Maverick 88 Pump-Action 12 ga.
  CBC 586.2/7 12/19" CYL Pump-Action 12 ga.
 Pistolas
  Taurus PT 100AF calibre .40 S&W
  Taurus PT 24/7 POLICE (DAO) calibre .40 S&W

Ver também 
 Polícia Civil do Distrito Federal
 Anexo:Lista de forças especiais

Ligações externas 
 Portal oficial da Polícia Civil do Distrito Federal

Polícia Civil do Distrito Federal
Tropas de elite policiais civis do Brasil